«Разрушители плотин» — прозвище 617-й бомбарировочной эскадрильи ВВС Великобритании 
 «Разрушители плотин» — британский фильм 1955 года, рассказывающий об операции Chastise времен Второй мировой войны.